10/12 kan syfta på:

 10 december
 12 oktober (amerikanskt datumformat)